Тренер года по версии футболистов Шотландской профессиональной футбольной ассоциации () — ежегодная награда, присуждаемая лучшему тренеру года в шотландском футболе. Лауреат определяется путём голосования среди членов профсоюза футболистов Шотландии — Шотландской профессиональной футбольной ассоциации (ШПФА) ().

Награда была учреждена в 2006 году и тогда носила название SPFA Manager of the Year. После первого вручения была переименована в PFA Scotland Manager of the Year.

Приз был впервые вручен по итогам сезона 2006/07. Первым обладателем награды стал наставник клуба «Селтик» Гордон Стракан, он же является единственным тренером, удостоенным дважды этого приза.

Текущий лауреат награды — менеджер «Селтика» Брендан Роджерс.

Лауреаты

Победители по странам

Победители по клубам

См. также 
 Тренер года по версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов
 Игрок года по версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов
 Молодой игрок года по версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов
 Игрок года по версии футболистов ШПФА
 Молодой игрок года по версии футболистов ШПФА

Примечания 

Шотландия
Футбольные награды в Шотландии